Baltacı peut faire référence à :

 Baltacı, un autre nom pour , un corps armé de l'Empire ottoman.

Personnalités 

 Baltacı Mehmet Pasha (1662–1712), grand vizir ottoman (1704–1706, 1710–1711),
 Ali Taner Baltacı, réalisateur turc,
 Baltacı Süleyman Pasha, un wali de Damas (1706–1707).

Lieux 

 Baltacı (Kastamonu), un village de la province de Kastamonu, en Turquie,
 Baltacı (Dicle), un village de la province de Diyarbakır, en Turquie,
 , un village du district d'Osmancık, dans la province de Çorum, en Turquie.
 rivière Baltacı, en Turquie.

Voir aussi